МастерШеф может означать:
 «МастерШеф» — реалити-шоу. Формат шоу был разработан в Великобритании в 1990 году. Его американский вариант получил престижную телепремию «Эмми». Адаптированные шоу выходят во множестве стран
 МастерШеф (Украина) — появившееся в августе 2011 года на украинском телеканале «СТБ».
 МастерШеф (США) — появившееся в 2010 год на телеканале Fox.
 МастерШеф (Израиль) — появившееся в 2010 год на Втором канале. 
 МастерШеф (Великобритания) — появившееся в 1990 год и был возрождён в феврале 2005 года